Реміньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Реміньї () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена